Царь горы — многозначный термин.

Значения 
 Царь горы — игра, задачей игрока в которой является занять вершину горы или заданную (возвышенную) область и удерживать, не пуская туда остальных игроков.
 «Царь горы» — художественный фильм Стивена Содерберга 1993 года.
 «Царь горы» — художественный фильм Гонсало Лопеса-Гальего 2007 года.
 «Царь горы» — американский комедийный мультсериал.
 «Царь горы» — детская спортивная телепередача телевидения России
 «Царь горы» — книга Вадима Панова из цикла «Тайный город»
 «Царь горы» — седьмой студийный альбом российского рэп-исполнителя Noize MC.
 «Царь горы» — двадцать третий эпизод девятого сезона мультсериала «Симпсоны»
 «Царь горы» — тип матча в рестлинге, проводимый в Impact Wrestling.

См. также 
  () — роман Сьюзен Хилл (название романа выбрано по английской версии игры «царь горы»)